

Rozbiory Polski 
(klasyczne pojęcia w historiografii)

 I rozbiór Polski (1772: Rosja, Prusy, Austria)
 II rozbiór Polski (1793: Rosja, Prusy)
 III rozbiór Polski (1795: Rosja, Prusy, Austria)

Inne znaczenia 

 IV rozbiór Polski (nowsze pojęcie w historiografii i w publicystyce)
 1815: Rosja, Prusy, Austria (podział Księstwa Warszawskiego na Kongresie Wiedeńskim)
 1918: Austria i Ukraińska Republika Ludowa (traktat brzeski 9 lutego 1918)
 1939: III Rzesza Niemiecka i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (podział II Rzeczpospolitej do 1941) – najczęściej w tym znaczeniu
 V rozbiór Polski (slogan polityczny)
 1939: III Rzesza i ZSRR (jak wyżej)
 1945: pojałtański podział Europy z trwałym przesunięciem granic Polski w kierunku zachodnim
 1989: okrągłostołowy podział wpływów pomiędzy stroną rządowo-koalicyjną i opozycyjno-solidarnościową

Zobacz też 

 rozbiór państwa
Rozbiory Polski